Racovița (Brăila), gemeente in het Roemeense district Brăila.
 Racovița (Sibiu), gemeente in het Roemeense district Sibiu.
 Racovița (Timiș), gemeente in het Roemeense district Timiș.
 Racovița (Vâlcea), gemeente in het Roemeense district Vâlcea.